Lleó IV d'Armènia Menor (1289-1307) rei d'Armènia Menor
 Lleó IV el Khàzar (Constantinoble, 750 - 780) emperador romà d'Orient del 775 al 780
 Papa Lleó IV (Roma, ? – 855), Papa de l'Església Catòlica del 847 al 855
 Lleó IV és una galàxia nana esferoïdal situada a la constel·lació del Lleó.